Hârsești se poate referi la:
 Hârsești, Argeș
 Hârsești, Bihor (Herzafalva)

Toponime românești